Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Высшей лиге чемпионате СССР 1990 года минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33 лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Динамо (Киев)

ЦСКА (Москва)

Динамо (Москва)

Торпедо (Москва)

Спартак (Москва)

Днепр (Днепропетровск)

Арарат (Ереван)

Шахтёр (Донецк)

Черноморец (Одесса) 

* После матча «Черноморец» − «Жальгирис» − 1:0 литовская команда снялась с чемпионата, на основании чего статистика этого матча в таблицу не внесена.

Памир (Душанбе)

Металлист (Харьков)

Динамо (Минск)

Ротор (Волгоград) 

* Во второй строчке указаны игры и голы в переходных матчах с московским «Локомотивом» за право остаться в высшей лиге: «Локомотив» − «Ротор» − 3:1 (11 ноября); «Ротор» − «Локомотив» − 1:0 (17 ноября).

Примечания 
 Грузинские команды «Динамо» (Тбилиси) и «Гурия» отказались от турнира.
 «Жальгирис» после 1 игры снялся с турнира. В 1990 году Литва провозглашает независимость, и руководство вильнюсского клуба решило отказаться от участия в Чемпионате СССР. Тогда ФИФА, по ходатайству Федерации футбола СССР, запрещает играть литовским клубам и сборной этой страны в международных турнирах. Это продолжалось до 1991 года, когда санкции были сняты, а Литва стала членом ФИФА и УЕФА.

Ссылки 
 Чемпионат СССР 1990. Высшая лига
 1990 год. Таблицы. Календари. Составы команд
 Чемпионат СССР по футболу. Высшая лига. 1990

Чемпионат СССР по футболу 1990
Списки футболистов СССР